

Список видов, входящих в род 
 Список составлен на основе данных сайта The Plant List.
 Знаком × отмечены виды, имеющие гибридное происхождение.
 Синонимика видов в данном списке не приводится.

A

Crocus abantensis T.Baytop & B.Mathew, 1975
Crocus adanensis T.Baytop & B.Mathew, 1975
Crocus aerius Herb., 1847
Crocus alatavicus Regel & Semen., 1868
Crocus aleppicus Baker, 1873
Crocus almehensis C.D.Brickell & B.Mathew, 1973
Crocus ancyrensis (Herb.) Maw, 1881
Crocus angustifolia Weston	, 1771
Crocus angustifolius Weston, 1771
Crocus antalyensis B.Mathew, 1972
Crocus asumaniae B.Mathew & T.Baytop, 1979
Crocus autranii Albov, 1893

B

Crocus banaticus J.Gay, 1831
Crocus baytopiorum B.Mathew, 1974
Crocus biflorus Mill., 1768
Crocus boissieri Maw, 1881
Crocus boryi J.Gay, 1831
Crocus boulosii Greuter, 1968

C

Crocus cambessedesii J.Gay, 1831
Crocus cancellatus Herb., 1841
Crocus candidus E.D.Clarke, 1812
Crocus carpetanus Boiss. & Reut., 1842
Crocus cartwrightianus Herb., 1853
Crocus caspius Fisch. & C.A.Mey. ex Hohen., 1838
Crocus chrysanthus (Herb.) Herb., 1843
Crocus corsicus Vanucchi, 1838
Crocus cvijicii Kosanin, 1926
Crocus cyprius Boiss. & Kotschy, 1865

D
Crocus dalmaticus Vis., 1842
Crocus danfordiae Maw, 1881

E

Crocus etruscus Parl., 1860

F
Crocus flavus Weston, 1771
Crocus fleischeri J.Gay, 1827

G

Crocus gargaricus Herb., 1841
Crocus gilanicus B.Mathew, 1975
Crocus goulimyi Turrill, 1955
Crocus graveolens Boiss. & Reut., 1882

H

Crocus hadriaticus Herb., 1845
Crocus hartmannianus Holmboe, 1914
Crocus herbertii (B.Mathew) B.Mathew, 2009
Crocus hermoneus Kotschy ex Maw, 1881
Crocus hyemalis Boiss. & Blanche, 1859

I

Crocus imperati Ten., 1826

K

Crocus karduchorum Kotschy ex Maw, 1881
Crocus kerndorffiorum Pasche, 1994
Crocus korolkowii Maw & Regel, 1879
Crocus kosaninii Pulevic, 1976
Crocus kotschyanus K.Koch, 1853

L

Crocus laevigatus Bory & Chaub., 1832
Crocus leichtlinii (Dewer) Bowles, 1924
Crocus ligusticus Mariotti, 1988
Crocus longiflorus Raf., 1810

M

Crocus malyi Vis., 1871
Crocus mathewii Kerndorff & Pasche, 1994
Crocus michelsonii B.Fedtsch., 1932
Crocus minimus DC., 1804
Crocus moabiticus Bornm., 1912

N

Crocus naqabensis Al-Eisawi & Kiswani, 2001
Crocus nerimaniae Yüzb., 2004
Crocus nevadensis Amo & Campo, 1871
Crocus niveus Bowles, 1900
Crocus nudiflorus Sm., 1798

O

Crocus ochroleucus Boiss. & Gaill., 1859
Crocus olivieri J.Gay, 1831
Crocus oreocreticus B.L.Burtt, 1949

P

Crocus pallasii Goldb., 1817
Crocus paschei Kerndorff, 1994
Crocus pelistericus Pulevic, 1976
Crocus pestalozzae Boiss., 1854
Crocus pulchellus Herb., 1841

R
Crocus reticulatus Steven ex Adam, 1805
Crocus robertianus C.D.Brickell, 1973
Crocus rujanensis Randjel. & D.A.Hill, 1990

S

Crocus sativus L., 1753
Crocus scardicus Kosanin, 1926
Crocus scharojanii Rupr., 1868
Crocus serotinus Salisb., 1806
Crocus sieberi J.Gay, 1831
Crocus sieheanus Barr ex B.L.Burtt, 1938
Crocus speciosus M.Bieb., 1800
Crocus suaveolens Bertol., 1826
Crocus suwarowianus K.Koch, 1848

T

Crocus thomasii Ten., 1826
Crocus tommasinianus Herb., 1847
Crocus tournefortii J.Gay, 1831

V

Crocus vallicola Herb., 1845
Crocus veluchensis Herb., 1845
Crocus veneris Tapp. ex Poech, 1842
Crocus vernus (L.) Hill, 1765
Crocus versicolor Ker Gawl., 1808
Crocus vitellinus Wahlenb., 1828

W
Crocus wattiorum (B.Mathew) B.Mathew, 2001

Примечания

Ссылки 

Шафран
Шафран